Karl von Hessen-Kassel (* 19. Dezember 1744 in Kassel; † 17. August 1836 auf Schloss Louisenlund in Güby) war ein Prinz von Hessen-Kassel und wurde dänischer Statthalter der Herzogtümer Schleswig und Holstein.

Leben 

Der dritte Sohn des regierenden Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kassel und der Prinzessin Maria von Großbritannien, Irland und Hannover (1723–1772), einer Tochter von König Georg II., wuchs in Dänemark in der Obhut seiner Tante, Louise von Großbritannien, auf, nachdem sein Vater, damals Erbprinz der Landgrafschaft Hessen-Kassel, 1747 zum katholischen Glauben konvertiert war und sich die Eltern daraufhin getrennt hatten. Auch nach dem frühen Tod der Tante 1751 blieb Karl in Dänemark.

Er trat 1761 in die dänische Armee ein und marschierte unter General Claude-Louis, comte de Saint-Germain nach Holstein, um der Kaiserlich Russischen Armee von Peter III. in Mecklenburg entgegenzutreten. 1764 wurde er Major, 1766 General der Infanterie und Präsident des Kriegsrates, Großmeister der Artillerie und Chef der Garden. Zudem wurde er Statthalter in Norwegen (bis 1768; er besuchte nur 1772, 1773 und 1788 Norwegen und residierte im Übrigen auf Schloss Gottorf).

1768 wurde er als Nachfolger des Grafen Friedrich Ludwig von Dehn königlicher Statthalter der Herzogtümer Schleswig und Holstein und erhielt das Schloss Gottorf als Residenz zugewiesen.

Ebenfalls 1768 kaufte er von den Edelsheim (Adelsgeschlecht) mit Einwilligung ihrer Lehnsherren, der Grafen von Hanau – seinerzeit bereits Nebentitel im Haus Hessen –, das Lehen Gut und Dorf Rumpenheim. 1771 erweiterte er das dortige Herrenhaus zum Rumpenheimer Schloss.

1774 wurde er zum dänischen Feldmarschall ernannt. Im Bayerischen Erbfolgekrieg war er Freiwilliger im Heer von König Friedrich II. und genoss das Vertrauen des preußischen Königs.

Im September 1788 wurde er Oberkommandierender der dänischen Truppen gegen Schweden im Preiselbeerkrieg (dän.: Tyttebærkrigen). Als die Schweden im Russisch-Schwedischen Krieg Russland angriffen, musste Dänemark als Verbündeter Russlands Truppen stellen. Von Norwegen her griff eine dänische Armee Göteborg an. Auf Druck von England und Preußen wurde am 9. Oktober 1788 ein Waffenstillstand geschlossen, und die Dänen zogen sich nach Norwegen zurück.

Im Jahr 1790 hob Karl die Leibeigenschaft auf seinem Gut Gereby bei Kappeln auf. Ihm zu Ehren wurde dieser Ort am südlichen Ufer der Schlei 1807 in Karlsburg umbenannt. Ab 1820 ließ er das dortige Herrenhaus zum Herrenhaus Carlsburg ausbauen.

Den Titel „Landgraf von Hessen-Kassel“ erhielt er am 25. Januar 1805, nachdem der regierende Landgraf Wilhelm 1803 im Reichsdeputationshauptschluss zum Kurfürsten erhoben worden war. 1814 wurde er zum General-Feldmarschall ernannt.

Freimaurerei 
Die Freimaurerei erlangte durch Karl von Hessen-Kassel in Dänemark die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts (Deutschland). Er war Begründer zahlreicher Freimaurerlogen und Meister vom Stuhl der vier vereinigten Hamburger Logen der Strikten Observanz, in der er neben dem General-Großmeister Herzog Ferdinand von Braunschweig das Amt des Koadjutors innehatte und später dessen Amt übernahm.

1796 folgte Karl von Hessen dem 1792 verstorbenen Herzog Ferdinand als Generalgroßmeister und Oberhaupt des »Rektifizierten Schottischen Ritus« (Name der Strikten Observanz nach dem Wilhelmsbader Konvent), was er bis zu seinem Tode 1836 blieb.

Die vom Grand Orient de France gegründeten und hauptsächlich aus jüdischen Mitgliedern bestehenden Freimaurerlogen Zur aufgehenden Morgenröte in Frankfurt am Main und Zu den vereinigten Freunden in Mainz stellte er nach den Napoleonischen Kriegen unter seinen Schutz, erteilte ihnen eine neue Konstitution und erwirkte für die Loge Zur aufgehenden Morgenröte sogar ein Patent für die christlichen schottischen Hochgrade. Er setzte 1816 in Frankfurt die Altschottische Direktorialloge Carl zur Aufgehenden Sonne und gleichfalls 1816 in Mainz die Altschottische Direktorialloge Carl zum Licht in Kraft; außerdem erteilte er 1817 der Frankfurter Loge Carl zum aufgehenden Licht eine Stiftungsurkunde, ebenso 1817 der Loge Friedrich zum Nordstern in Homburg vor der Höhe. Um die Belange »seiner« Logen in Frankfurt und Mainz kümmerte er sich mit großem Engagement.

Während des Niederganges der Strikten Observanz nach dem Wilhelmsbader Freimaurer-Konvent vom 16. Juli bis 1. September 1782 wurde er wie Herzog Ferdinand von Braunschweig zu einem der wichtigsten Mitglieder des Illuminatenordens.

Namensgeber 
 Carlshütte (Büdelsdorf)
 Karlsburg (Winnemark)

Orden 
  Elefanten-Orden (1766)
 Großkommandeurskreuz des Dannebrog-Ordens (1816)

Vorfahren

Nachkommen 

Am 30. August 1766 heirateten auf Schloss Christiansborg in Kopenhagen Karl von Hessen-Kassel und die dänische Prinzessin Louise, eine Tochter des dänischen Königs Friedrich V. Das Paar hatte folgende Kinder:

 Marie von Hessen-Kassel (* 28. Oktober 1767; † 21. März 1852), heiratete am 31. Juli 1790 ihren Cousin König Friedrich VI. von Dänemark
 Wilhelm von Hessen-Kassel (* 26. Januar 1769; † 14. Juli 1772)
 Friedrich (* 24. Mai 1771; † 24. Februar 1845), General und Nachfolger seines Vaters als Statthalter von Schleswig-Holstein, 1809 Stiftsamtmann von Fynen und Akershus, 1810–1813 Vizestatthalter in Norwegen
 Juliane zu Hessen-Kassel (* 19. Januar 1773; † 11. März 1860), protestantische Äbtissin des Klosters Itzehoe
 Christian (* 14. August 1776; † 14. November 1814)
 Luise Karoline von Hessen-Kassel (* 28. September 1789; † 13. März 1867), verheiratet 28. Januar 1810 mit Herzog Wilhelm von Holstein-Sonderburg-Glücksburg und wurden Eltern von späterer König Christian IX.

Literatur 
 Jens Ahlers (Hg.): Landgraf Carl von Hessen 1744–1836. Statthalter in den Herzogtümern Schleswig und Holstein (Ausstellungskatalog. Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs 47), Schleswig 1996.
 
 Alf Hermann: Geheimes Louisenlund. Einblicke in Europas bedeutendsten Freimaurerpark (mit Kapiteln über Karl von Hessen und seinen Freund, den Grafen von Saint-Germain), Kiel 2010.

Weblinks 

 
 Loge „Carl zum Felsen“, heute noch aktive Loge, gegründet von Karl von Hessen-Kassel
 Denkwürdigkeiten des Landgrafen Karl von Hessen-Kassel: Von ihm selbst dictirt aus dem französischen, als Manuscript gedrucktem Original, übersetzt. Mit einer Einleitung von Dr. K. Bernhardi. Verlag von A. Freyschmidt, Kassel, 1866  (Digitalisat)

Einzelnachweise 

Prinz (Hessen-Kassel)
General der Infanterie (Hessen-Kassel)
Träger des Elefanten-Ordens
Großkommandeur des Dannebrogordens
Ritter des Pour la vertu militaire
Freimaurer (18. Jahrhundert)
Freimaurer (19. Jahrhundert)
Freimaurer (Deutschland)
Freimaurer (Dänemark)
Illuminat
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Kassel)
Mitglied der Holsteinischen Ständeversammlung
Friedrich II. (Hessen-Kassel)
 
Generalfeldmarschall
Geboren 1744
Gestorben 1836
Mann